Слобожа́нское (, до 2016 г. — Жовтне́вое) — посёлок, Асеевский сельский совет, Балаклейский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320280402. Население по переписи 2001 г. составляет 542 (251/291 м/ж) человека.

В селе есть молочно-товарная ферма, сады (20 га). Рядом проходит газопровод.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Переименованные населённые пункты Украины
Населённые пункты, названные в честь Октябрьской революции
Населённые пункты Балаклейского района